

Жанажол — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Жанажол — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Жанажол — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Жанажол — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Жанажол — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Жанажол — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Жанажол — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Жанажол — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Жанажол — аул, Мартуцький район, Актюбинська область
 Жанажол — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Жанажол — село, Толебійський район, Туркестанська область
 Жанажол — село, Цілиноградський район, Акмолинська область
 Жанажол — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область
 Жанажол — село, Шуський район, Жамбильська область